Underground Railroad steht für:
 Underground Railroad, ein ehemaliges Fluchthilfenetzwerk in Nordamerika
 Underground Railroad, deutscher Titel eines Romans des US-Schriftstellers Colson Whitehead von 2016, siehe The Underground Railroad (Fernsehserie) #Literarische_Vorlage

The Underground Railroad steht für:
 The Underground Railroad, ein Sachbuch des US-Bürgerrechtlers William Still von 1872
 The Underground Railroad, den englischen Originaltitel des o. g. Romans von Colson Whitehead
 The Underground Railroad (Fernsehserie), US-Fernsehserie von 2021